„Akatsuki” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Akatsuki” – niszczyciel typu Akatsuki z początku XX wieku
 „Akatsuki” – pierwotnie rosyjski niszczyciel „Rieszytielnyj” typu Sokoł z początku XX wieku i okresu wojny rosyjsko-japońskiej, zdobyty w 1904 roku przez Japonię i wcielony do służby jako „Akatsuki”, a następnie „Yamabiko” (od 1906 roku)
 „Akatsuki” – niszczyciel typu Fubuki z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów